Ibrianu se poate referi la:
Ibrianu, Brăila
Ibrianu, Dâmbovița